Ипсвич има више значења:
 Ипсвич
 Ипсвич (Масачусетс)
 Ипсвич (Јужна Дакота)